El término seguridad puede referirse:

 En información o informática:
 a un agujero de seguridad;
 a una copia de seguridad;
 a la seguridad de la información;
 a la seguridad en Internet;
 a la seguridad informática;
 a la seguridad lógica;
 a la seguridad por oscuridad;

 En instituciones u organismos:
 al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas;
 al Consejo de Seguridad Nuclear;
 al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia;

 En política o defensa:
 a la doctrina de seguridad nacional;
 a las políticas de seguridad;
 a la política de seguridad democrática;
 a la seguridad ciudadana;
 a la seguridad colectiva;
 a la seguridad nacional;
 a un vigilante de seguridad;

 En prevención o protección:
 a la seguridad física
 a un cinturón de seguridad;
 a una jaula de seguridad;
 a un relleno de seguridad;
 a la seguridad alimentaria;
 a la seguridad en la industria;
 a la seguridad en vuelo;
 a la seguridad estructural;
 a la seguridad jurídica;
 a la seguridad perimetral;
 a la seguridad social;
 a la seguridad vial;

 En ciencias sociales:
 a la seguridad humana;

En filosofía:
 a la seguridad ontológica;

En música:
 al grupo punk Seguridad Nacional, de Venezuela;
 al grupo de rock Seguridad Social, de España;

 En otros ámbitos:
 a un coche de seguridad;
 al coeficiente de seguridad.

Otros 
 Consejo de Seguridad Nacional,  una página de desambiguación;

Seguridad